Paradolichurus är ett släkte av kackerlackesteklar (Ampulicidae). 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kackerlackesteklar
Paradolichurus